Por Atwood pode estar à procura de:
Atwood (Colorado)
Atwood (Illinois)
Atwood (Kansas)
Atwood (Oklahoma)
Atwood (Pensilvânia)
Atwood (Tennessee)

Desambiguação